Александра Борбей (; род. 1986) — венгерская и словацкая актриса театра и кино. Наиболее известна ролью Марии в фильме «О теле и душе» 2017 года.

Биография 
Александра Борбей родилась 4 сентября 1986 года в городе Нитра, Чехословакия. У неё есть младший брат Давид и сестра Доминика.

Борбей окончила школу в Комарно и Высшую школу исполнительского искусства, после чего поехала в Будапешт изучать актёрское мастерство. После выпуска в 2012 году из Академии театра и кино в Будапеште начала играть в . С 2016 года Борбей состоит в отношениях с Эрвином Надьём, её коллегой по театру Йожефа Катоны.

В 2017 году получила премию Европейской киноакадемии лучшей актрисе за роль Марии в фильме «О теле и душе».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Киноактрисы Венгрии
Выпускники Будапештской Академии театра и кино